Heteropterus (vlinder), geslacht van vlinders uit de familie van de dikkopjes
 Heteropterus (sprinkhaan), geslacht van rechtvleugeligen uit de familie doornsprinkhanen